Соревнования по бегу на 200 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 8, 10 и 11 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в беге на 200 метров являлась Дафне Схипперс из Нидерландов.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 7 забегах вышли 46 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 200 метров у женщин состоялся 11 августа 2017 года. В отсутствие лидера сезона Тори Боуи, которая не стала участвовать в беге на 200 метров после победы на дистанции вдвое короче, лучший результат среди всех участниц оказался у Шоны Миллер-Уйбо. Олимпийская чемпионка 2016 года выступала в Лондоне в двух дисциплинах: двумя днями ранее из-за собственной ошибки она упустила золото (и медаль) на своей основной дистанции, 400 метров. Однако и со второй попытки ей не удалось стать чемпионкой мира. Основная борьба в финале на 200 метров развернулась между действующей победительницей Дафне Схипперс и Мари-Жозе Та Лу. Схипперс смогла удержать небольшое преимущество, добытое на первой половине дистанции, и защитить титул чемпионки. Та Лу выиграла вторую серебряную медаль на турнире (ранее финишировала второй в беге на 100 метров) с новым национальным рекордом — 22,08. Миллер-Уйбо завоевала бронзу.

Примечания

Ссылки 
 

бег